Магдебургские анналы (лат.Annales Magdeburgenses) — всемирная хроника, составленная, вероятно в монастыре Берген под Магдебургом. Сохранились в рукописи XII в. Охватывают период с 1 по 1188 год. Описывают главным образом события истории Священной Римской империи и соседних стран. Содержат ряд уникальных сведений по истории Древней Руси. В старину носили также название «Саксонского хронографа» (Chronographus Saxo).

Издания 
 Annales Magdeburgenses // MGH, SS. Bd. XVI. Hannover. 1859, p. 105—196.

Переводы на русский язык 
 Магдебургские анналы — перевод М. Б. Свердлова имеющих отношение к Руси фрагментов «Магдебургских анналов» на сайте Восточная литература

 Магдебургские анналы (990—1014 гг.) в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Магдебургские анналы (1015—1056 гг.) в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

 Магдебургские анналы (1057—1104 гг.) в переводе И. М. Дьяконова на сайте Восточная литература

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica

Германские хроники